Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6–4, 6–2.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (finale)
 Tracy Austin (campionessa)
 Virginia Wade (semifinali)
 Wendy Turnbull (primo turno)

 Kerry Reid (quarti di finale)
 Kathy Jordan (semifinali)
 Ann Kiyomura (quarti di finale)
 Anna-Maria Fernández (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1979